Coraggio – virtù
Casa Coraggio – palazzo di Bordighera
Giancarlo Coraggio – magistrato italiano
 Coraggio – album di Carl Brave del 2020